Парипси — село в Попільнянському районі Житомирської області.
 Парипси (Яворівський район) — колишнє село у Яворівському районі Львівської області.
 Парипси (Польща), неподалік Холма. http://archivelviv.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Малі-друзі-Ч.5-1941-р..pdf